Línea 42 puede referirse a:
 Línea 42 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 42 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 42 de autobuses de Madrid.
 Línea 42 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 42 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.